Cary Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cary Lake (Michigan)
 Cary Lake (New York)
 Cary Lake (Texas)